BiH:
 Jugovići (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Jugovići (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje

Crna Gora:
 Jugovići (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić

Srbija:
 Jugovići (Loznica), naselje u općini Loznica u Mačvanskom okrugu